Hay (keresztnév)
 Hay (vezetéknév)

 Amerikai Egyesült Államok
 Hay (Washington)

 Hay-sziget (Connecticut)

 Ausztrália
 Hay (Ausztrália)

 Hay-sziget (Tasmania)
 Hay-sziget (Queensland)

 Egyesült Királyság
 Hay (Egyesült Királyság)

 Kanada
 Hay-csúcs
 Hay-szigetek